Pierre Jean Bourgoin, né le  à Fontainebleau et mort le   à Courbevoie, est un Français libre et compagnon de la Libération.

Décorations 

 
  (décret du 20 novembre 1944)
  (6 citations)
  avec agrafes "Libye", "Bir-Hakeim", "Tunisie"
 
  Officier de l'Ordre du Mérite civil 
 
  (États-Unis)

Notes et références

Liens externes 
 Son portrait sur le site de l'ordre de la Libération
 
 

Commandeur de la Légion d'honneur
Compagnon de la Libération
Titulaire de la croix de guerre 1939-1945
Personnalité de la France libre
Naissance en avril 1912
Naissance à Fontainebleau
Décès en juin 1966
Décès à Courbevoie
Décès à 54 ans
Décès dans le département de la Seine
Personnalité inhumée au cimetière de Fontainebleau